Ovo je popis supruga srpskih vladara. Svi su srpski vladari bili muškarci,ali neke su žene bile posebno čašćene ili su iskoristile bogatstvo kako bi poboljšale živote podanika. Ana Anastazija proglašena je svetom, a Jelena Bugarska postala je carica nakon što je Jelenin muž postao car Srba i Grka.
Kosara — supruga Ivana Vladimira 
Monomachina — supruga Mihaila Vojislavljevića 
Jakvinta — Bodinova supruga 
Ana Diogen — supruga Uroša I.
Ana Anastazija — supruga Stefana Nemanje 
Eudokija Angelina — supruga Stefana Prvovjenčanog
Ana Dandolo — supruga Stefana Prvovjenčanog 
Ana Angelina Komnena Duka — supruga Stefana Radoslava 
Beloslava — supruga Vladislava Nemanjića
Jelena Anžujska — supruga Stefana Uroša I.
Katarina Arpadović — supruga Stefana Dragutina
Helena Duka Angelina 
Elizabeta Arpadović
Ana Terter
Simonida
Teodora Smilec — supruga Stefana Uroša III.
Marija Paleolog (kraljica) – supruga Stefana Uroša III.
Jelena Bugarska — supruga Stefana Uroša IV.
Ana Basaraba — supruga Stefana Uroša V.
Alena Vukašin — supruga Vukašina Mrnjavčevića
Helena Hlapena — supruga Marka Mrnjavčevića
Teodora — supruga Marka Mrnjavčevića
Milica Nemanjić — supruga Lazara Hrebeljanovića
Helena Gattilusio  supruga Stefana Lazarevića
Irina Kantakuzena — supruga Đurađa Brankovića
Jelena Paleolog — supruga Lazara Brankovića
Helena Marija Branković — supruga Stefana Tomaševića
Angelina Arianiti — supruga Stefana Brankovića
Barbara Frankopan — supruga Vuka Gregurevića Brankovića
Izabela — supruga Đorđe Brankovića
Jelena Jakšić — supruga Jovana Brankovića 
Katarina Batthyany — supruga Stefana Berislavića 
Teodora — supruga Pavla Bakića
Jelena Jovanović — supruga Karađorđe Petrovića
Ljubica Vukomanović — supruga Miloša Obrenovića
 Persida Nenadović — supruga Aleksandra Karađorđe
Julija Hunyady — supruga Mihaela Obrenovića
 Natalija Kaschko — supruga Miloša Obrenovića
Draga Mašin — supruga Aleksandra I.
Marija Rumunjska — supruga Aleksandra I.
Aleksandra — supruga Petra II.
Srpske kraljice